Bålhøj hovedbetydning:
 Bålhøj - høj med varslingsbål.

Bålhøj kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Bålhøj (Børglum Sogn) – et areal i Børglum Sogn
 Bålhøj (Jerslev Sogn) – et areal i Jerslev Sogn
 Bålhøj (Tårs Sogn) – et areal i Tårs Sogn
 Bålhøj (Ugilt Sogn) – et areal i Ugilt Sogn
 Bålhøj (Øster Brønderslev Sogn) – et areal i Øster Brønderslev Sogn